Příjmení Trachta nosí více osobností:

 Jan Trachta (* 1977) – český chirurg

 ženská varianta s přechýlením

 Marie Trachtová (1865–1924) – česká pedagožka, průkopnice českého hospodyňského školství
 Zdeňka Trachtová (* 1987) – česká novinářka, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu

Česká příjmení